Аббревиатура ГЖУ может означать:
 Губернское жандармское управление — местное отделение жандармского корпуса в Российской империи
 Городское жилищное управление (горжилуправление) — см. жилищно-коммунальное хозяйство
 газожидкостная установка — промышленный агрегат, предназначенный для производства вспененных материалов (пеноизол и т.п.); характеризуется устройством, при котором рабочее тело находится в тёплой части — в виде газа при докритических температурах, а в холодной части — в виде влажного пара и жидкости.